Serra da Estrela kan syfta på:

 Serra da Estrela (bergskedja) - en bergskedja i norra Portugal
 Cão da serra da estrela - en hundras från Serra da Estrela i Portugal